Hopkins Island ist der Name mehrerer Inseln:

In Australien:
 Hopkins Island (South Australia), im Spencer Gulf

In den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Hopkins Island (Monroe County, Florida)
 Hopkins Island (Wakulla County, Florida)
 Hopkins Island (Maine)
 Hopkins Island (Massachusetts)